Чеботкевич — фамилия:

 Чеботкевич, Александр Осипович — Георгиевский кавалер; майор; № 4744; 21 декабря 1832.
 Чеботкевич, Василий Иванович — Георгиевский кавалер; капитан; 13 января 1915 (посмертно).
 Чеботкевич, Мария — медийное лицо г. Краснодара, ведущая на телевидении, модель.